Ruhlsdorf – frazione della città tedesca di Jessen (Elster)
 Ruhlsdorf – frazione della città tedesca di Strausberg
 Ruhlsdorf – frazione della città tedesca di Teltow
 Ruhlsdorf – frazione del comune tedesco di Nuthe-Urstromtal
 Ruhlsdorf – frazione del comune tedesco di Marienwerder